Bob Whitlock ist der Name folgender Personen: 

* Bob Whitlock (Bassist) (Von Varlynn Whitlock; 1931–2015), US-amerikanischer Bassist
 Bob Whitlock (Eishockeyspieler) (Robert Angus Whitlock; * 1949), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Bobby Whitlock (* 1948), US-amerikanischer Keyboarder